Eme 15 (edición navideña) es el primer álbum recopilatorio de la banda mexicano-argentina Eme 15. El álbum fue lanzado el 13 de noviembre de 2012 a través de Warner Music México/Nickelodeon Records. Contiene las canciones de su álbum debut homónimo más seis temas extras, entre ellos tres villancicos clásicos como «Noche de paz», además de tres canciones inéditas.

Lista de canciones 

Álbumes recopilatorios de 2012
Álbumes en español
Eme 15